Le Championnat des Amériques de basket-ball féminin 2009 s'est déroulé du 23 septembre au  à Cuiabá.

Format de la compétition

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final

Notes et références 

2009
Événement sportif international au Brésil
Sport à Cuiabá
Amériques féminin 2009
Amériques féminin
Sport au Brésil en 2009
Sport en septembre 2009